Альбанези () — итальянская фамилия. Буквально означает .

Известные носители 
  (конец XVIII века) — итальянский гравёр.
  (род. 1938) — итальянский баскетбольный судья.
  (1856—1926) — итальянский музыкант, сын Луиджи Альбанези.
 Альбанези, Луиджи (1821—1897) — итальянский музыкант.
  (род. 1962) — итальянский футболист.
  (род. 1978) — итальянский режиссёр и сценарист.

 Альбанези, Личия (род. 1914) — американская актриса оперы.
 Альбанези, Мэгги (1899—1923) — британская актриса театра и кино.

См. также 
 Альбанезе